Moviment de la Revolta Hebraica, grup paramilitar sionista actiu el 1945 al Mandat britànic de Palestina
 Mesa de la Ría de Huelva, partit polític d'Andalusia
 MRH-90 (de l'acrònim en anglès Multi-Role Helicopter), helicòpter militar promogut per l'OTAN
 Molt Respectable Germà (del seu nom en castellà Muy Respetable Hermano), títol de dignitat dins de la francmaçoneria
 Mrh també és l'abreviatura de la mereheadita, mineral de la classe dels halurs
 mrh també és el codi ISO 639-3 del lakher, llengua tibetobirmana parlada a l'est de l'Índia